

Patronyme 

 Raffaele Crespi, (actif 1537 - ???), peintre italien de l'école lombarde ;
 Giovanni Battista Crespi dit « Il Cerano » (1573-1632), son fils, peintre milanais ;
 Ortensio Crespi (1578-1631), son frère, peintre milanais ;
 Daniele Crespi, (1597-1630), peintre milanais ;
 Giuseppe Maria Crespi dit « l'Espagnol », (1665-1747), peintre bolonais ;
Luigi Crespi (1708-1799), son fils, peintre bolonais ;
Ferdinando Crespi (1709-1754), son fils, peintre miniaturiste et prêtre franciscain ;
Carlo Antonio Crespi (1712-1781), son fils, peintre et graveur.
 Carlo Crespi, aéronaute, a effectué en novembre 1906 avec Celestino Usuelli la première traversée des Alpes en ballon, en partant de Milan jusqu'à Aix-les-Bains (anciennement Aix-en-Savoie), en un peu plus de quatre heures  ;
Gabriella Crespi (1922-2017), designer italienne ;
 Giulia Maria Crespi (née en 1923), dirigeante de presse italienne ;
Henri Crespi dit Crespi, scénariste de bande dessinée et écrivain français ;
Margalida Crespí (née en 1990), nageuse synchronisée espagnole.

Organisations 
 Cercle de réflexion et d’études sur les problèmes internationaux du Sénat français

Toponyme 

 Crespi d'Adda, village ouvrier de la commune italienne de Capriate San Gervasio, dans la province de Bergame et la région Lombardie.

Autres

Notes 

 Crespi est une marque d'automobiles argentine des années 1980.

Bibliographie 

 Félix Fénéon,  Nouvelles en trois lignes, 1906, éditeur Libella, collection Libretto, 162 p., Paris, 2019 .

Références